Østbanen ist

 die Kurzbezeichnung für den Bahnhof Østbanestasjonen in Oslo
 eine Bahngesellschaft in Dänemark, siehe Østbanen (Dänemark)